Breguet – producent zegarków
 Breguet – francuska wytwórnia lotnicza
 Louis Breguet – francuski konstruktor lotniczy